

Patronyme 

 Anton Janson (1620-1687), typographe et imprimeur des Provinces-Unies ;
 Horst Janson (1935-), acteur allemand ;
 Jean-Baptiste Janson (1742-1803), violoncelliste et compositeur français ;
 Johannes Ludwig Janson (1849-1914), vétérinaire allemand ;
 Jonathan Janson (1930-2015), skipper britannique ;
 Louis-Charles Janson (1823-1881), sculpteur ;
 Marc Janson (1930-2022), peintre français ;
 Marie Janson (1873-1960), femme politique belge socialiste ;
 Nicolas Jenson ou Janson (v. 1420-v. 1480), imprimeur et graveur de caractères français ;
 Paul Janson (1841-1913), homme politique belge libéral ;
 Paul-Émile Janson (1872-1944), homme politique belge libéral ;
 Punt Janson (1917-1988), homme politique sud-africain ;
 Victor Janson (1884-1960), acteur et réalisateur allemand.

Toponyme 

 Janson, ancienne commune française des Bouches-du-Rhône, aujourd'hui intégrée à Saint-Estève-Janson ;
 Janson, station du métro léger de Charleroi, en Belgique.

Police de caractère 
Janson peut aussi désigner :
 Janson, police de caractère inspirée de celle utilisé par Anton Janson.

Voir aussi 
 Lycée Janson-de-Sailly, situé dans le  de Paris